Deze lijst geeft een overzicht van schilderijen van Frans Hals. Zijn werken zijn meestal portretten van mensen uit Haarlem, maar hij heeft ook reizigers naar Haarlem geschilderd, en een schuttersstuk in Amsterdam.

Externe link
 

Hals
 
Schilderijen